Owtscharow, auch Ovtcharov () ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitar Owtscharow (1931–2013), bulgarischer Archäologe
 Dimitrij Ovtcharov (* 1988), deutscher Tischtennisspieler
 Georgi Owtscharow (1889–1953), bulgarischer Architekt
 Jivka Ovtcharova (* 1957), bulgarische Ingenieurin
 Nikolaj Owtscharow (* 1957), bulgarischer Archäologe
 Peter Ovtcharov (* 1981), russischer Pianist
 Rumen Owtscharow (* 1952), bulgarischer Politiker
 Sergei Michailowitsch Owtscharow (* 1955), russischer Filmregisseur